Duttenberg heißen:
 Duttenberg, Ortsteil von Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 
 Duttenberg (Gemeinde Mettmach), Ortschaft der Gemeinde Mettmach, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Uferkastell Duttenberg, vermutetes römisches Grenzkastell bei Bad Friedrichshall
 Burg Duttenberg, ehem. Herrensitz bei Bad Friedrichshall